Hyderabad est la capitale des États indiens du Télangana et de l'Andhra Pradesh.

Portent également le nom d'Hyderabad :
 En Inde
 le district d'Hyderabad dont la ville d'Hyderabad est le chef-lieu,
 l'État d'Hyderabad, un État princier du Raj britannique de 1724 à 1948,
 Hyderabad, une ville de l'Uttar Pradesh
 Au Pakistan
 Hyderabad, une ville de la province du Sind,
 Le district d'Hyderabad, un district de la province du Sind.

Homonymie de toponyme